Кубок Кремля 2006 года в мужском одиночном разряде проводится в семнадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё четверо получили wildcard от организаторов.

Николай Давыденко защищал свой прошлогодний титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 

  'Николай Давыденко (Титул)
  Дмитрий Турсунов (Первый раунд)
  Михаил Южный (Первый раунд)
  Фернандо Вердаско (Первый раунд, отказ по болезни)

<li> Филиппо Воландри (Первый раунд)  
<li> Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li> Фабрис Санторо (Полуфинал)
<li> Поль-Анри Матьё (Первый раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2006